Deep Purple in Rock — альбом гурту Deep Purple, який вийшов у 1970 році. Четвертий студійний альбом і перший альбом класичного складу групи, відомого як «Mark II». Стиль гри в цьому альбомі змінився на хард-енд-хеві. Група заграла в цьому стилі одночасно з такими складами, як Black Sabbath, Uriah Heep, Led Zeppelin. Тому саме 1970 можна вважати початком стилю хеві-метал і розквітом стилю хард-рок.

Видання LP

Сторона A

Сторона B

Бонус на CD

Учасники 
 Річі Блекмор — гітара
 Ієн Гіллан — вокал
 Роджер Гловер — бас-гітара
 Джон Лорд — орган Гаммонда
 Ієн Пейс — ударні

Посилання 
 CD Universe огляд 
 play.com огляд 
 Allmusic огляд

Альбоми Deep Purple
Альбоми британських виконавців
Альбоми Harvest Records
Альбоми Warner Bros. Records
Червень 1970